Фердинанд II може да се отнася за:

 Фердинанд II (1578–1637), император на Свещената Римска империя
 Фердинанд II (?-1188), крал на Леон
 Фердинанд II (1453-1516), крал на Арагон, също крал на Испания като Фердинанд V и на Неапол като Фердинанд III
 Фердинанд II (1469-1496), крал на Неапол
 Фердинанд II (Двете Сицилии) (1810–1859), крал на двете Сицилии от 1830 г.